Slatanic Slaughter 1 è un album tributo al gruppo musicale statunitense Slayer.

Tracce 

Album tributo